Drieschia pelagica är en ringmaskart som beskrevs av Wilhelm Michaelsen 1892. Drieschia pelagica ingår i släktet Drieschia och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pelagica